William McFarland ist der Name folgender Personen:

* William McFarland (Geodät) (1774–1840), US-amerikanischer Geodät und Jurist 
 William McFarland (Politiker) (1821–1900), US-amerikanischer Politiker